Sergueï Bubka, sauteur à la perche ukrainien.
 Sergueï Bubka, joueur ukrainien de tennis professionnel, fils du précédent.
 Vasiliy Bubka, athlète ukrainien, frère ainé du perchiste.